ZKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasompe (Zambia)